Frank Kehoe, plongeur et joueur de water-polo américain des années 1900
Jack Kehoe (1938-2020), acteur américain
Rick Kehoe (né en 1951), joueur et entraîneur de hockey sur glace américain
Robert A. Kehoe (1893-1992), toxicologue américain